(1612), tragédie de John Webster.
 Le Démon blanc (1981), dixième album de la série de bande dessinées Buddy Longway.